Рубежанський Анатолій Федорович (* 1924 — ?) — український судовий медик
 Рубежанський Валерій Іванович (? — 1995) — капітан міліції, нагороджений відзнакою Президента України — зіркою «За мужність»